Кайзас:
Кайзас (приток Барзаса) — река в Кемеровском районе Кемеровской области (длина — 29 км, ГВР, ).
Кайзас (приток Пызаса) — река в Таштагольском районе Кемеровской области.
Кайзас (приток Абакана) — река в Хакасии.
Кайзас (приток Большого Анзаса) — река в Хакасии. См. также